Osoby:
 Ernestine Wiehler – niemiecka aktorka
 Hans-Günther Wiehler – niemiecki inżynier budowlany
 Zygmunt Wiehler – polski kompozytor

Zobacz też:
 Wieler
 Wiler
 Willer